Camille Laurens peut désigner :

 Camille Laurens (1906-1979), homme politique français ;
 Camille Laurens (1957-), écrivaine française.